János Sipos ist der Name folgender Personen:

* János Sipos (Radsportler) (1951–2012), ungarischer Radrennfahrer
 János Sipos (Leichtathlet) (* 1991), ungarischer Leichtathlet